НФЛ в сезоне 1999 — стал 80-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Теннеси Тайтанс 22, Баффало Биллс 16
 Майами Долфинс 20, Сиэтл Сихокс 17
 Плей-офф дивизионов:
 Джексонвиль Джагуарс 62, Майами Долфинс 7
 Теннеси Тайтанс 19, Индианаполис Колтс 16
 Финал конференции: Теннеси Тайтанс 33, Джексонвиль Джагуарс 14

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Вашингтон Рэдскинз 27, Детройт Лайонс 13
 Миннесота Вайкингс 27, Даллас Ковбойз 10
 Плей-офф дивизионов:
 Тампа Бэй Баккэнирс 14, Вашингтон Рэдскинз 13
 Сент-Луис Рэмс 49, Миннесота Вайкингс 37
 Финал конференции: Сент-Луис Рэмс 11, Тампа Бэй Баккэнирс 6

Супербоул XXXIV 
Сент-Луис Рэмс (НФК) 23, Теннеси Тайтанс (АФК) 16

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1999.pdf Сезон 1999 года в деталях]

Сезоны НФЛ